Konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, rozgrywana 19 lutego 2018.

Tytułu zdobytego w 2014 broniła reprezentacja Niemiec. Srebrny medal wywalczyła wówczas reprezentacja Austrii, a brązowy – Japonii.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018